Óligonukleotídni začétnik ali pobúdnik (angl. primer) je oligonukleotid, ki je potreben za začetek podvojevanja DNK, pri katerem sodeluje encim DNA-polimeraza. Slednja lahko namreč le podaljšuje že obstoječo verigo DNK in je ne more sintetizirati čisto na novo, saj potrebuje prosto skupino OH na 3'-koncu podaljševane verige. Oligonukleotidni začetniki so bodisi fragmenti DNK bodisi RNK. Sintetizirajo jih encimi, imenovani primaze. 

Oligonukleotidni začetniki so potrebni tudi pri metodah podvojevanja DNK, ki potekajo in vitro, na primer pri verižni reakciji s polimerazo. V teh primerih se običajno uporabljajo začetniki z znanim in točno določenim zaporedjem, s čimer se doseže tudi specifičnost podaljševanja DNK.

Molekularna biologija
Podvojevanje DNK